Роберт Холмс () — , проживающий в Соединенных Штатах Америки. Принимал участие в создании композиций к разным компьютерным играм, но наиболее известен созданием музыки к серии игр Gabriel Knight. Некоторые из наиболее запоминающихся работ звучат во второй части серии, для которой он написал значительную часть оперы, которая сыграла ключевую роль в сюжете игры.

Женат на Джейн Дженсен, создавшей Gabriel Knight. От прошлого брака есть дочь Роли Холмс (), с которой они вместе выступают в группе The Scarlet Furies.

Упоминания

Ссылки 
 
 Interview with Robert Holmes